Schlagerstars für Kinder ein Zusammenschluss von Schlagerstars zur Unterstützung von Wohltätigkeits-Projekten.

Das Projekt 
Schlagerstars für Kinder ist ein Bandprojekt deutscher Schlagerstars, das im Jahr 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Geld für SOS-Kinderdorf in Deutschland zu sammeln. Das Weihnachtslied Auf Einmal wurde im November 2017 veröffentlicht. Der Text stammt von Emanuel Treu. Regie für das Video führte der ehemalige Art Director von VIVA, Henry Förster. Im November 2018 wurde veröffentlicht, dass das Projekt für Weihnachten 2018 wieder neu aufgelegt werde.

Mitwirkende Schlagersänger 2017 
 Julian David
 Annemarie Eilfeld
 Vincent Gross
 Mitch Keller
 Christian Lais
 Tanja Lasch
 Anni Perka
 Ireen Sheer

Mitwirkende Schlagersänger 2018 
 Allessa
 Anni Perka
 Annemarie Eilfeld
 Christian Lais
 Christin Stark
 Feuerherz
 Franziska Wiese
 Ireen Sheer
 Jürgen Drews
 Julian David
 Lichtblick
 Mitch Keller
 Norman Langen
 Olaf Der Flipper
 Pia Malo
 Ross Antony
 Tanja Lasch
 Vincent Gross

Weblinks 
 Auf Einmal auf YouTube
 Auf Einmal (2018) auf YouTube

Einzelnachweise 

Schlagerband
Benefizprojekt